Agnieszka Radwańska, tenista profissional da Polónia
Urszula Radwańska, tenista profissional da Polónia, irmã mais nova de cima
Desambiguação